Maciej Kreczmer (ur. 4 kwietnia 1981 w Rajczy) – polski biegacz narciarski, zawodnik klubu LKS Poronin Poroniec.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Maciej Kreczmer pojawił się w lutym 1999 roku, podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Saalfelden, gdzie zajął 79. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. Najlepsze wyniki w tej kategorii wiekowej osiągnął na Mistrzostwach Świata Juniorów w Štrbskim Plesie w 2000 roku, gdzie zajął między innymi 29. miejsce na dystansie 30 km klasykiem i 31. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Startował także rok później na Mistrzostwach Świata Juniorów w Szklarskiej Porębie, ale osiągał słabsze wyniki.

W Pucharze Świata zadebiutował 17 grudnia 2000 roku w Brusson, gdzie zajął 76. miejsce w sprincie technika dowolną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył jednak dopiero 15 grudnia 2002 roku w Cogne, zajmując 21. miejsce w sprincie klasykiem. Były to jego jedyne punkty zdobyte w sezonie 2002/2003 i w klasyfikacji generalnej zajął ostatecznie 109. miejsce. W Pucharze Świata najlepsze wyniki osiągał w sezonie 2003/2004, który ukończył na 87. pozycji. Zajął wtedy między innymi dziesiąte miejsce w sprincie stylem dowolnym rozegranym 24 lutego 2004 roku w Trondheim. Wynik ten powtórzył 21 marca 2007 roku w Sztokholmie.

Pierwszą seniorską imprezą w jego karierze były Mistrzostwa Świata w Val di Fiemme w 2003 roku, gdzie zajął 36. miejsce w sprincie stylem dowolnym oraz 61. miejsce w biegu na 15 km klasykiem. Indywidualnie najlepiej wypadł podczas Mistrzostw Świata w Oberstdorfie w 2005 roku, zajmując siedemnastą pozycję w sprincie stylem klasycznym. Był także piąty w sprincie drużynowym techniką dowolną na Mistrzostwach Świata w Sapporo w 2007 r. Biegł tam w parze z Januszem Krężelokiem, Polacy na mecie stracili do zwycięzców zaledwie 0,9 sekundy. W 2006 roku wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w Turynie plasując się na siódmym miejscu w sprincie drużynowym, a indywidualnie zajął 33. miejsce. Cztery lata później, na Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver zajął odpowiednio 12. i 27. miejsce
Po sezonie 2014/2015 zakończył karierę sportową.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Kreczmer nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Urodzeni w 1981
Polscy biegacze narciarscy
Polscy olimpijczycy (Turyn 2006)
Polscy olimpijczycy (Vancouver 2010)
Polscy olimpijczycy (Soczi 2014)
Biegacze narciarscy LKS Poroniec Poronin
Ludzie urodzeni w Rajczy